Čistye prudy – film del 1965
Čistye Prudy – stazione della metropolitana di Mosca
Čistye Prudy – città nell'oblast' di Kaliningrad